Nöhring ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz-Jürgen Nöhring, deutscher Mediziner und Fachbuchautor
 Herbert Conrad Nöhring (1900–1986), deutscher Botschafter
 Johannes Nöhring (1834–1913), deutscher Architektur- und Kunstfotograf

Siehe auch:
 Nöring